Autónomo hace referencia  a varios artículos estos son algunos :

 Aquello que goza de Autonomía (filosofía y psicología).
 Dispositivo autónomo, aquel que no requiere de un ordenador para funcionar. Véase Autonomía (dispositivo). 
 Trabajador autónomo, forma de autoempleo y que, si así lo quiere, puede conformarse como una empresa individual.
 Por brevedad, cualquiera de las distintas universidades autónomas se conoce simplemente como autónoma por parte de los estudiantes y trabajadores de la misma.